PDI puede referirse a:
 Partido Democrático de Izquierda, un partido político chileno.
 Partido de Internet, un partido político español.
 Portable Database Image, una propiedad de archivo de menor pérdida.
 Policía de Investigaciones de Chile, policía civil investigativa de Chile, de carácter científico técnica.
 Polo Democrático Independiente, un movimiento político colombiano democrático y de izquierda.
 Proteína disulfuro-isomerasa, una enzima presente en el retículo endoplasmático de los eucariotas.
 Punto de Interés, un punto de ubicación específica.
 Pizarra Digital Interactiva, ordenador conectado a un videoproyector. 
 Personal Docente e Investigador, trabajadores contratados por una universidad para investigar, impartir clases, o ambas.
 Plan Director de Infraestructuras de la región metropolitana de Barcelona.